Daigoro steht für:
 eine Figur aus dem Manga Lone Wolf & Cub
 ein Filmmonster im japanischen Kaijū-Film Kaijû daifunsen: Daigorou tai Goriasu

Daigoro ist der Name folgender Personen:
 Takamiyama Daigoro (* 1944), erster ausländischer Sieger eines japanischen Sumoturnieres